Der Familie Nebelong gehören folgende Personen an:

 Niels Sigfred Nebelong (1806–1871), dänischer Architekt
 Carl Henrik Horn Nebelong (1844–1904), dänischer Hofmedicus
 Edith R. Nebelong (1879–1956), dänische Schriftstellerin, siehe Edith Rode
 Johan Henrik Nebelong (Organist) (1847–1931), dänischer Organist
 Clara Nebelong (1881–1949), dänische Schauspielerin
 Johan Henrik Nebelong (Architekt) (1817–1871), dänischer Architekt, Bruder des ersten

Siehe auch:
 Nebelung